Марко Антонио Муњоз има више значења:

 Марко Антонио Муњоз, Ел Чапарал (Казонес де Ерера), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Марко Антонио Муњоз, Накастле (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику